Marina Rosjtsja (station MZD), voorstadshalte in Moskou
 Marina Rosjtsja (metrostation Moskou), metrostation aan lijn 10 in Moskou
 Marina Rosjtsja (metrostation Moskou, TPK), metrostation aan de Grote Ringlijn in Moskou